Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Pandanwangi (Blimbing), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Pandanwangi (Diwek), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
 Pandanwangi (Soko), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java
 Pandanwangi (Tempeh), een plaats in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java